Выборы в Европейский парламент в Греции прошли 13 июня 2004 года в рамках общеевропейских выборов, на них избиралась греческая делегация, состоящая из 24 депутатов. Выборы в Греции проходили по партийным спискам по пропорциональной системе при 3%-м избирательном барьере.

Результаты 
Выборы 2004 года стали 6-ми выборами в Европейский парламент. Правящая партия Новая демократия существенно усилила своё представительство, впервые участвовала в выборах традиционалистская Народный православный призыв и получила одно место европарламента.

|- style="text-align:right;"
! style="background-color:#E9E9E9; width:400; text-align:left;" colspan="2" | Партия
! style="background-color:#E9E9E9;text-align:left;" | Лидер
! style="background-color:#E9E9E9; width:50;" | Голоса
! style="background-color:#E9E9E9; width:50;" | %
! style="background-color:#E9E9E9; width:50;" | +/-
! style="background-color:#E9E9E9; width:50;" | Места
! style="background-color:#E9E9E9; width:50;" | +/-
|-
|style="background-color: #166BC7" |
| style="text-align:left;" |Новая демократия
| style="text-align:left;" |Костас Караманлис	
| style="text-align:right;" |2 633 961 
| style="text-align:right;" |43,02
| style="text-align:right;" |7,01 
| style="text-align:right;" |11
| style="text-align:right;" |2 
|-
|style="background-color: #2D902D" width=5px|
| style="text-align:left;" |Всегреческое социалистическое движение
| style="text-align:left;" |Георгиос Папандреу-мл.
| style="text-align:right;" |2 083 327 
| style="text-align:right;" |34,03
| style="text-align:right;" |1,12 
| style="text-align:right;" |8
| style="text-align:right;" |1 
|-
| style="background-color: #C80000" width=5px|
| style="text-align:left;" |Коммунистическая партия
| style="text-align:left;" |Алека Папарига
| style="text-align:right;" |580 396
| style="text-align:right;" |9,48
| style="text-align:right;" |0,81 
| style="text-align:right;" |3
| style="text-align:right;" |0 
|-
|style="background-color: #FFD000" |
| style="text-align:left;" |Синаспизмос
| style="text-align:left;" |Никос Константопулос
| style="text-align:right;" |254 447
| style="text-align:right;" |4,16
| style="text-align:right;" |1,00 
| style="text-align:right;" |1
| style="text-align:right;" |1 
|-
| style="background-color: #000080" width=5px|
| style="text-align:left;" |Народный православный призыв
| style="text-align:left;" |Георгиос Карадзаферис
| style="text-align:right;" |252 429
| style="text-align:right;" |4,12
| style="text-align:right;" |новая
| style="text-align:right;" |1
| style="text-align:right;" |1 
|- style="border-top:2px solid gray;"
| style="background-color: " width=5px|
| style="text-align:left;" |Женщины за другую Европу
|Нена Венецану
| style="text-align:right;" |46 565
| style="text-align:right;" |0,76
| style="text-align:center;" |-
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0 
|-
| style="background-color: " width=5px|
| style="text-align:left;" |Демократический региональный союз
|Михалис Хараламбидис
| style="text-align:right;" |44 541
| style="text-align:right;" |0,73
| style="text-align:center;" |-
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0 
|-
| style="background-color: green" width=5px|
| style="text-align:left;" |Экологические зелёные
|Михаил Тремопулос
| style="text-align:right;" |40 873
| style="text-align:right;" |0,67
| style="text-align:center;" |-
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0 
|-
| style="background-color: Orange" width=5px|
| style="text-align:left;" |Союз центристов
|Вассилис Левентис
| style="text-align:right;" |34 511
| style="text-align:right;" |0,56
| style="text-align:center;" |+0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0 
|-
|
| style="text-align:left;" |Греческие экологисты
|Димостенис Вергис
| style="text-align:right;" |32 956
| style="text-align:right;" |0,54
| style="text-align:center;" |-
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0 
|-
|
| style="text-align:left;" |Марксистско-ленинская коммунистическая партия Греции
|Иосиф Ставридис
| style="text-align:right;" |21 220
| style="text-align:right;" |0,35
| style="text-align:center;" |+0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0 
|-
|
| style="text-align:left;" |Греческий фронт
|Макис Воридис
| style="text-align:right;" |15 243
| style="text-align:right;" |0,25
| style="text-align:center;" |-
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0 
|-
|
| style="text-align:left;" |Демократическое социалистическое движение
|Эммануил Криарас
| style="text-align:right;" |13 627
| style="text-align:right;" |0,22
| style="text-align:center;" |-
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0 
|-
|
| style="text-align:left;" |Радикальный левый фронт
|Иоаннис Аггелис
| style="text-align:right;" |13 387
| style="text-align:right;" |0,22
| style="text-align:center;" |+0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0 
|-
|
| style="text-align:left;" |Антикапиталистическая коалиция
|Стелла Алфиери
| style="text-align:right;" |11 938
| style="text-align:right;" |0,19
| style="text-align:center;" |-
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0 
|-
|
| style="text-align:left;" |Боевая социалистическая партия Греции
|Николаос Каргопулос
| style="text-align:right;" |11 598
| style="text-align:right;" |0,19
| style="text-align:center;" |+0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0 
|-
|
| style="text-align:left;" |Патриотический альянс
|Димитриос Зафиропулос 
| style="text-align:right;" |10 618
| style="text-align:right;" |0,17
| style="text-align:center;" |+0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0 
|-
|
| style="text-align:left;" |Радуга
|Стилиани Пападимитру
| style="text-align:right;" |6 176
| style="text-align:right;" |0,10
| style="text-align:center;" |+0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0 
|-
|
| style="text-align:left;" |Видение
|Димитриос Кацимпрас
| style="text-align:right;" |5 996
| style="text-align:right;" |0,10
| style="text-align:center;" |-
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0 
|-
|
| style="text-align:left;" |Организация за реконструкцию коммунистической партии Греции
|Илиас Зафейропулос
| style="text-align:right;" |5 090
| style="text-align:right;" |0,08
| style="text-align:center;" |+0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0 
|-
|
| style="text-align:left;" |Европейская конфедерация 
|Гиоргос Коккас
| style="text-align:right;" |3 791
| style="text-align:right;" |0,06
| style="text-align:center;" |+0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0 
|-
|
| style="text-align:left;" |Альтернативные экологисты
|Константинос Ифантис
| style="text-align:right;" |284
| style="text-align:right;" |0,00
| style="text-align:center;" |+0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0 
|-
|
| style="text-align:left;" |Христофеа
|Эфстатиос Пацанцис
| style="text-align:right;" |45
| style="text-align:right;" |0.0
| style="text-align:center;" |+0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0 
|-

|- style="background-color:#E9E9E9"
| style="text-align:right;" colspan="3" | Действительные бюллетени
| 6 429 036
|
| colspan="3" rowspan="2" |
|- style="background-color:#E9E9E9"
| style="text-align:right;" colspan="3" | Недействительные и пустые бюллетени
| 283 648
|
|- style="background-color:#E9E9E9"
| style="text-align:right;" colspan="3" | Всего
| 6 283 637
| 100,00
| —
| 24
| 1 
|- style="background-color:#E9E9E9"
| colspan="3" | Зарегистрированных избирателей/Явка
| 9 938 863
| 63,22
| colspan="3" |
|- style="background-color:#E9E9E9"
| style="text-align:left;" colspan="9" |<small>Источники: Greek Interior Ministry election data; EU election data.
|}

См. также 
 Выборы в Европейский парламент (2004)

Примечания

Ссылки 
Εφημερίδα Το Ποντίκι, Πέμπτη 17 Ιουνίου 2004, σελίδες 18 - 35 
Ευρωεκλογές 2004, Υπουργείο Εσωτερικών 
Греческие депутаты: список 

Греция
Выборы в Европейский парламент в Греции
2004 год в Греции
Июнь 2004 года